Die Saison 1933/34 war die 12. Austragung der österreichischen Eishockey-Meisterschaft, die vom ÖEHV organisiert wurde. Die Österreichische und die Provinz-Meisterschaft gewann der Klagenfurter Athletiksport-Club, während der EK Engelmann Wien Wiener Meister wurde. Damit wurde der KAC erster Meister der österreichischen Eishockeygeschichte, der nicht aus Wien kam.

Österreichische Meisterschaft 

Die Österreichische Meisterschaft wurde 1934 in einem Spiel zwischen dem Provinz- und Wiener Meister entschieden. Dabei trat in Klagenfurt der Klagenfurter AC gegen den EK Engelmann Wien an. Das Spiel gewann der KAC mit 2:1 und wurde damit erster Meister der österreichischen Eishockeygeschichte, der nicht aus Wien kam. Die Tore für den KAC erzielten Reinhold Egger im ersten und Hans Stertin im dritten Drittel, das einzige Tor für den EKE erzielte Fabinger.

 Klagenfurter AC – EK Engelmann 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Wiener Meisterschaft

1. Klasse 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

2.a Klasse

2.b Klasse

Provinz-Meisterschaft

1. Klasse

2. Klasse 

 Klasse Ost

 Klasse West

Die Klasse West bestand ausschließlich aus zwei Mannschaften, die nur ein Spiel austrugen.

 Salzburger ETC – EV Gmunden 5:1

Weblinks 

 Österreichische Nationalbibliothek, Endstand der Verbandskonkurrenzen 1933/34 in Der Eishockeysport vom 17. März 1934, S. 9 und 10

Einzelnachweise 

1933
Eishockeysaison 1933/34